Doddington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Doddington – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Doddington – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Doddington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Doddington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Doddington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)